Der Begriff der Bartkoralle bezeichnet
 einen Pilz aus der Gattung Stachelbärte,
 meist den Tannen-Stachelbart (Hericium flagellum) oder auch
 eventuell den Ästigen Stachelbart (Hericium coralloides)
 Duncanopsammia axifuga, eine Steinkorallenart